Суперфинал 67-го чемпионата России по шахматам проходил в Казани с 27 ноября по 8 декабря 2014 года.

 Главный судья — Анатолий Быховский.
 Призовой фонд составил 5 миллионов рублей.

Регламент 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода включительно.
 При опоздании на партию, игрок должен заплатить штраф 10 000 рублей.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Российской шахматной федерации

Чемпионаты России по шахматам
2014 год в шахматах
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в Татарстане
Спортивные соревнования в Казани
Шахматы в Казани
Ноябрь 2014 года
Декабрь 2014 года